Ангильбе́рт (Ангельбе́рт, Энгельбе́рт) () — мужское имя германского происхождения (древневерхненемецкий язык: «Angil» — англы и «beraht» — сияющий). Известные носители:
 Ангельберт — епископ Реймса (643—645)
 Ангильберт (ум. в 814) — аббат Сен-Рикьё, святой
 Ангильберт I — архиепископ Милана (822—823)
 Ангильберт II — архиепископ Милана (824—859)
 Энгельберт — герцог Каринтии (1123—1134)
 Энгельберт I (ум. 1189) — граф Берга с 1160/1161 года.
 Энгельберт I (ум. 1277) — граф Марка.
 Энгельберт I фон Берг — архиепископ Кёльна (1216—1225), святой.
 Энгельберт I фон Спанхейм (ум. 1096) — маркграф Истрии с 1090 года, граф Спанхейм, граф в Крайхгау, фогт Зальцбурга с 1065 года, из рода Спанхеймов.
 Энгельберт II (ум. 1328) — граф Марка и Аренберга.
 Энгельберт II (ум. 1191) — немецкий князь из династии Мейнхардинов.
 Энгельберт III (ум. 1220) — граф Горицы из династии Мейнхардинов.
 Энгельберт Арнольд (1856—1911) — немецкий специалист по электротехнике и машиностроению.
 Энгельберт Герман (1830—1900) — немецкий писатель, раввин.
 Энгельберт Кемпфер (1651—1716) — немецкий путешественник и натуралист
 Энгельберт Рёнтген (1829—1897) — немецкий скрипач
 Энгельберт Хумпердинк (1854—1921) — немецкий композитор
 Энгельберт Дольфус — федеральный канцлер Австрии (1932—1934)
 Энгельберт Мадисович Штраух (1896—1938) — советский государственный деятель
 Энгельберт Брода (1910—1983) — американский физик и химик, советский разведчик
 Энгельберт Эндрасс (1911—1941) — немецкий офицер-подводник
 Энгельберт Хампердинк (род. в 1936) — британский эстрадный певец

Примечания